Tjuvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjuvsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (5,1 ha)
Tjuvsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (19,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn